Doug Gillard – chitarrista e cantautore statunitense
 Julia Gillard – politica australiana
 Nick Gillard – stuntman britannico
 Stuart Gillard – regista, sceneggiatore, attore e produttore televisivo canadese